Пет Кеш је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 7-67-5, 6-2, 7-5.

Носиоци 

  Борис Бекер (друго коло)</li>
  Иван Лендл (финалиста)</li>
  Матс Виландер (четвртфинале)</li>
  Стефан Едберг (полуфинале)</li>
  Милослав Мечирж (треће коло)</li>
  Јаник Ноа (друго коло)</li>
  Џими Конорс (полуфинале)</li>
  Андрес Гомез (четврто коло)</li>
</ol>
|valign=top|
  Анри Леконт (четвртфинале)
  Тим Мејот (треће коло)
  Пет Кеш (победник)
  Бред Гилберт (треће коло)
  Јоаким Нистрем (треће коло)
  Емилио Санчез (четврто коло)
  Дејвид Пејт (друго коло)
  Кевин Карен (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1987.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1987.